L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Albert Ramos-Viñolas remporte l'épreuve en simple, Sander Gillé et Joran Vliegen celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella et de l'Italien Matteo Berrettini. Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano et Jiří Veselý.

Pendant le tournoi 
L'Italien, issu des qualifications, Gian Marco Moroni () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour le vétéran espagnol Tommy Robredo.

Lauréats 
Albert Ramos-Viñolas remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Cedrik-Marcel Stebe.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Philipp Oswald et Filip Polášek. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Il s'étaient imposés la semaine précédente à Bastad.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Gstaad
Sport en Suisse en 2019
Tennis en juillet 2019